10-й чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин прошёл с 20 по 27 августа 2011 года на стадионе «Warsteiner HockeyPark» в городе Мёнхенгладбах, Германия (одновременно там же проходил и чемпионат Европы среди мужчин).

Победителями чемпионата (в 8-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Германии со счётом 3:0. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Англии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Испании со счётом 2:1.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников соревнований по хоккею на траве на летней Олимпиаде 2012 в Лондоне. Квалификацию проходили команды, занявшие три первых места. Но поскольку сборная Англии, занявшая 3-е место, получала «автоматическую» квалификацию на Олимпиаду как сборная страны, принимавшей Олимпийские игры (на Олимпиаде игроки сборной Англии выступали в составе сборной Великобритании), то квалификацию получила и сборная Испании, занявшая 4-е место.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C (за 5-е место) 
Команды, занявшие в играх в группах «А» и «В» 3-е и 4-е место, играли на втором этапе за окончательное распределение мест с 5-го по 8-е. Команды, занявшие по результатам этих игр 7-е и 8-е места, отправлялись в 2013 году в более низший дивизион европейского розыгрыша, EuroHockey Nations Trophy. Если команды играли между собой в группах «А» или «В», то дополнительные игры между ними не проводились, а результаты этих игр автоматически учитывались в таблице для группы «С».

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2011
Август 2011 года
Спорт в Германии в 2011 году
2011 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Чемпионаты Европы в Германии
Международные спортивные соревнования в Мёнхенгладбахе